Erle Douglas Mcleod est un homme d'affaires et politique américain, né le  et mort le .

Biographie 
À l'âge de dix-neuf ans, il intègre le Corps des Marines des États-Unis et sert jusqu'en 1967. Après le service militaire et l'université, il enseigne un temps dans une école publique, avant de se lancer dans les affaires (banque et immobilier).

De 1977 à 1983, il est membre de la Chambre des représentants du Texas.

Liens externes 

 E. Douglas McLeod

Avocat américain du XXe siècle
Membre de la Législature d'État du Texas